Franciszek Smuda (ur. 1948) – polski trener piłkarski, piłkarz
 Kazimierz Smuda (ur. 1939) – polski polityk